Isabell Herlovsen – calciatrice norvegese, attaccante
 Kai Erik Herlovsen – ex calciatore norvegese, difensore
 Pål Herlof Herlofsen – psichiatra norvegese